Młyn Kultury w Toruniu – instytucja kulturalna samorządu województwa kujawsko-pomorskiego (w budowie) w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Władysława Łokietka 5, w sąsiedztwie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży.

Historia 

Budynek pochodzi z XIX w. i niegdyś wchodził w skład kompleksu Młynów Richtera, który obecnie należy do jednego z najcenniejszych toruńskich zabytków architektury przemysłowej.

W 2004 roku, po upadku zakładów zbożowych, obiekt kupiły od syndyka masy upadłościowej władze Torunia i przeznaczyły go na siedzibę Centrum Nowoczesności (północna część obiektu) oraz Międzynarodowego Centrum Młodzieży (środkowa cześć obiektu). W 2014 roku ostatnią niezagospodarowaną część młyna władze Torunia przekazały w drodze darowizny samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego, który planuje tu utworzyć m.in.: mediatekę Książnicy Kopernikańskiej, sale wystawowe dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz sale prób i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Adaptację budynku na te cele rozpoczęto w maju 2019 roku, a zakończenie tych prac przewidziano na koniec 2020 roku. 

Inwestycja ta jest finansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz Unii Europejskiej.

Inwestycja w liczbach

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Kultura w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Instytucje Kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego